«Почему это лучше, чем твой полноценный альбом?» — макси-сингл российского рэпера Face, состоящий из двух треков: «Аксессуар» и «Священник».

Описание 
В песне «Аксессуар» Face говорит об исполнителях, которые необдуманно подписывают контракты с лейблами, не вдаваясь в детали договора, по которому лейблу будут принадлежать права на песни и псевдоним артистов, тем самым музыканты становятся привязаны к лейблу, чтобы не лишится своих трудов, либо же покидают лейбл, лишаясь своего псевдонима и права на исполнение треков, как это произошло с некоторыми артистами Black Star, к чему Face делает отсылку в треке.

В песне «Священник» Face говорит о современных ценностях в России, о том, как люди забывают о совести и принципах в погоне за деньгами, сами того не замечая. За основу семпла был взят популярный сингл 2007 года — «Crank That (Soulja Boy)».

Список композиций

Примечания 

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Песни на русском языке
Хип-хоп-песни России
Песни Face